Mortal Kombat#Achèvements
Johnathan Wendel